

Dynaste 

 Charlemagne (768-814), empereur et bienheureux chrétien.

Patronyme 

 Jean Armand Charlemagne (1753-1838), écrivain français ;
 Jean-Claude Charlemagne (1762-1853), député de l'Indre ;
 Edmond Charlemagne (1795-1872), magistrat et homme politique français ;
 Crevel de Charlemagne (1806-1882), poète français ;
 Charlemagne-Antoine Charlemagne (1819-1896), général français ;
 Raoul Charlemagne (1821-1902), député de l'Indre ;
 Philippe Charlemagne (1840-1913), peintre dauphinois ;
 Paul Charlemagne (1892-1972), peintre et dessinateur français ;
 Michel Charlemagne (1932-), champion du monde de Scrabble ;
 Manno Charlemagne (1948-2017), musicien et homme politique haïtien.

Prénom

Toponyme 

 Charlemagne, ville québécoise de la région de Lanaudière, ville natale de Céline Dion ;
 Rue Charlemagne, voie du  de Paris ;
 Lycée Charlemagne, lycée parisien ;
 Rue Charlemagne, voie belge de Louvain-la-Neuve ;
 Tour Charlemagne, vestige d'une abbaye romane française à Tours ;
 tour Charlemagne, vestige d’une abbaye romane française à Charroux (Vienne) ;
 Viaduc Charlemagne, viaduc routier belge ;
 Boulevard Charlemagne, artère bruxelloise ;
 Boulevard Charlemagne, artère française de Nancy ;
 Pont Charlemagne, petit pont français traversant la Valserine ;
 Bâtiment Charlemagne, ensemble de bureaux situé à Bruxelles abritant des organes de la Commission européenne ;
 Villiers-Charlemagne, commune française de la Mayenne.

Titres 

 Indiana et Charlemagne (1840), pièce de théâtre de Dumanoir et Jean-François Bayard ;
 Charlemagne (1933), film français de Pierre Colombier ;
 Sacré Charlemagne (1964), chanson interprétée par France Gall, écrite par son père, Robert Gall ;
 Charlemagne, le prince à cheval (1994), téléfilm franco-italo-germano-luxembourgeois de Clive Donner.

Autres 
 Charlemagne, groupe de metal symphonique ;
 Division Charlemagne, division SS ;
 Classe Charlemagne, type de cuirassé français ;
 Charlemagne, cuirassé français de la classe Charlemagne ;
 Charlemagne, navire de ligne du Second Empire ;
 Charlemagne, logiciel de gestion d'établissements scolaire du groupe Aplon ;
 Charlemagne, grand cru de Bourgogne AOC.
